Аншаков — русская фамилия.

 Известные носители
 Аншаков, Геннадий Петрович (род. 1937) — специалист в области систем управления космическими комплексами зондирования Земли, заместитель генерального конструктора «ЦСКБ-Прогресс».
 Аншаков, Иван Яковлевич (1930—1993) — Герой Социалистического Труда.
 Аншаков, Михаил Геннадьевич (род. 1972) — председатель Общества защиты прав потребителей, соучредитель Общества защиты прав потребителей «Общественный контроль». 
 Аншаков, Сергей Викторович (род. 1984) — российский хоккеист.